Воронцовский дворец может означать:

 Воронцовский дворец (Санкт-Петербург)
 Воронцовский дворец (Алупка)
 Воронцовский дворец (Одесса)
 Воронцовский дворец (Тбилиси)

См. также 
 Воронцовы